Tona est un nom propre.

Toponyme 

 Tona, une commune du Burkina Faso ;
 Tona, une commune de Colombie ;
 Tona, une commune d'Espagne.

Patronyme 

 Blandine Tona (1983-), femme politique canadienne.